Атамановский сельсовет

Волгоградская область 

 Атамановский сельсовет Даниловского района

Кемеровская область 

 Атамановский сельсовет Новокузнецкого района (упразднён в 2007 году)

Красноярский край 

 Атамановский сельсовет Сухобузимского района

Челябинская область 

 Атамановский сельсовет Брединского района